Send In the Clowns (lied), een lied geschreven door Stephen Sondheim
 Send In the Clowns (Oceans of Sadness), een muziekalbum van Oceans of Sadness